Wuzhou International Group Jiangsu Classic 2009 je bil poklicni nejakostni povabilni snooker turnir. Potekal je od 4. do 7. junija 2009 v Wuxiju, Ljudska republika Kitajska.

Turnir je potekal po sistemu 2 skupin s po 6 igralci, iz katerih so se 4 igralci prebili v polfinale in odtlej igrali dalje na izpadanje. Na turnir je bilo povabljenih 10 igralcev iz najboljše šestnajsterice po svetovni jakostni lestvici, 2 domača igralca pa sta igrala s povabilom organizatorja oziroma t. i. wildcard vstopnico.

V finale se je še drugič zapored prebil domači as Ding Junhui, ki pa ni uspel ubraniti naslova, saj je moral v finalu priznati premoč Marku Allenu, ki je slavil z izidom 6-0.

Nagradni sklad
Zmagovalec: 20.000 £
Poraženec v finalu: 9.000 £
Polfinalist: 8.000 £
Tretjeuvrščeni v skupini: 4.000 £
Četrtouvrščeni v skupini: 2.000 £

Honorar za 10 poklicnih igralcev: 2.500 £

Najvišji niz: 1.000 £

Skupaj: 83.000 £

Skupinski del

Skupina A

 Ding Junhui 1-2 Li Hang
 Mark Allen 2-0 Stephen Hendry
 Ryan Day 2-0 Peter Ebdon
 Ding Junhui 2-1 Stephen Hendry
 Ryan Day 2-0 Mark Allen
 Peter Ebdon 1-2 Li Hang
 Ding Junhui 2-1 Mark Allen
 Ryan Day 1-2 Li Hang
 Peter Ebdon 1-2 Stephen Hendry
 Ryan Day 2-1 Stephen Hendry
 Ding Junhui 2-1 Peter Ebdon
 Mark Allen 2-0 Li Hang
 Stephen Hendry 2-0 Li Hang
 Mark Allen 2-0 Peter Ebdon
 Ding Junhui 2-0 Ryan Day

Skupina B

 Shaun Murphy 2-0 Jin Long
 Joe Perry 0-2 Marco Fu
 Ali Carter 0-2 Mark Selby
 Shaun Murphy 2-0 Marco Fu
 Ali Carter 2-1 Joe Perry
 Mark Selby 2-1 Jin Long
 Shaun Murphy 0-2 Joe Perry
 Ali Carter 2-1 Jin Long
 Mark Selby 1-2 Marco Fu
 Ali Carter 0-2 Marco Fu
 Shaun Murphy 2-0 Mark Selby
 Joe Perry 2-1 Jin Long
 Marco Fu 2-0 Jin Long
 Joe Perry 2-1 Mark Selby
 Shaun Murphy 2-1 Ali Carter

Končnica

Seznam nizov vsaj 100 točk
 147 Mark Selby 
 132 Ryan Day
 124, 117, 104 Ding Junhui
 114 Shaun Murphy
 102 Stephen Hendry

Viri

2009
Jiangsu Classic